Agum (mAg-gu-um) war der Name dreier kassitischer Könige:
Agum I.
Agum II. Kakrime
Agum III.
Die Existenz eines dritten Namensträgers ist nicht völlig gesichert.

Landsberger sieht Agum, wie auch Kaštiliaš/Kaštil-ašu, als „Leitnamen“, Paare von Namen, die sich vom Großvater auf den erstgeborenen Enkel weiter vererbten und führt als weitere Beispiele Artatama-Šuttarna (Mitanni) und Tudḫaliya-Arnuwanda (Hethiter) an.

Landsberger leitet den Namen aus Elam her.

Ein  bukašum Agum wird in einem Brief, vielleicht aus der Zeit des altbabylonischen Königs Samsu-iluma erwähnt. Ein Abgesandter des Königs von Halaba, vielleicht Aleppo an den König von Babylon erbat in den „Häuser des Agum“ erfolglos eine Eskorte.

Literatur 
Benno Landsberger, Assyrische Königsliste und “Dunkles Zeitalter”. Journal of Cuneiform Studies 8/2, 1954, 47–73.

Einzelnachweise 

Kassiten